The Boy Who Knew Too Much puede referirse a:
 The Boy Who Knew Too Much, álbum del cantante Mika; o
 El niño que sabía demasiado, un episodio de la serie Los Simpson.